L'expression « renard des sables » est un nom vernaculaire ambigu en français, pouvant désigner plusieurs espèces différentes de canidés :
 le Renard des sables du Tibet ou Renard du Tibet () ;
 le Renard blond des sables, Renard pâle des sables ou Renard pâle () ;
 le Renard des sables, Renard des sables du Sahara ou Fennec ().

Articles connexes 

 Renard famélique ou Renard du désert ()
 Renard du désert austral ()
 Chat des sables ou Chat du désert ()

Références 

Carnivore (nom vernaculaire)
Canidae
Nom de carnivore ambigu